Ækvator har flere betydninger:
 Ækvator – geografisk ækvator.
 Magnetisk ækvator – kurven gennem de steder på jorden, hvor en magnetnåls inklination er nul
 Himlens ækvator – storcirklen på himlen, vinkelret på verdensaksen